Hannah Montana: The Movie je název soundtracku a filmu. Tento soundtrack obsahuje 18 písni některé jsou již starší na této desce nenazpívala všechny písně Miley Cyrus (Hannah Montana), ale i jiní. Vyšlo v roce 2009.

Seznam písní 
 You'always find your back home, nazpívala Hannah Montana
 Let's get crazy, nazpívala Hannah Montana
 The good life, nazpívala Hannah Montana
 Everything i want, nazpíval Steve Rushton
 Don't walk away, nazpívala Miley Cyrus
 Hoedown Throwdown, nazpívala Miley Cyrus
 Dream, nazpívala Miley Cyrus
 The climb, nazpívala Miley Cyrus
 Butterfly fly away, nazpívala Miley Cyrus a Billy Ray Cyrus
 Backwards, nazpíval Rascal Flatts
 Back to Tennessee, nazpíval Billy Ray Cyrus
 Crazier, nazpívala Taylor Swift
 Bless the broken road, nazpíval Rascal Flatts
 Let's do this, nazpívala Hannah Montana
 Spotlight, nazpívala Hannah Montana
 Game over, nazpíval Steve Rushton
 What's not to like, nazpívala Hannah Montana
 The best both Worlds, nazpívala Hannah Montana

Toto CD vydal Disney Records.

Soundtracky
Miley Cyrusová